Паун има више значења:

 Паун, птица
 Паун (сазвежђе)
 Паун (име), мушко име

Насеља у Румунији 

 Паун (Ботошани), насеље у округу Ботошани
 Паун (Јаши), насеље у округу Јаши

Види још 

 Пауни